Анна Михайловна Храмцова () — российская дзюдоистка, чемпионка России, победительница командного чемпионата Европы, мастер спорта России.

Спортивные результаты 
 Первенство России по дзюдо 2001 года среди кадетов, Москва — 
 Первенство России по дзюдо 2002 года среди кадетов, Кстово — 
 Первенство России по дзюдо 2002 года среди юниоров, Пермь — 
 Первенство России по дзюдо 2005 года среди юниоров, Пермь — 
 Первенство России по дзюдо 2005 года среди молодёжи, Пермь — 
 Чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов 2002 года, Дьёр — 
 Чемпионат России по дзюдо 2005 года, Тверь —

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Чемпионы России по дзюдо